Ярачево:

 Ярачево (гмина) — городско-сельская гмина (волость) в Яроцинском повяте Великопольского воеводства Польши, 
 Ярачево (город) — город в Яроцинском повяте Великопольского воеводства Польши.